Села:
 Лідине — Донецька область, Добропільський район
 Лідине — Донецька область, Волноваський район

Селище
 Лідине — Сумська область, Білопільський район